Лопатка () — река в России, протекает по Томской области и Красноярскому краю. Устье реки находится в 798 км по правому берегу реки Кеть. Длина реки составляет 21 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Кети
Реки Верхнекетского района
Реки Енисейского района